Кемское сельское поселение — муниципальное образование в России:

 Кемское сельское поселение — в составе Вытегорского района Вологодской области.
 Кемское сельское поселение — в составе Никольского района Вологодской области.
 Кемское сельское поселение — в составе Тернейского района Приморского края

См. также 

 Кемское городское поселение - в составе Кемского района республики Карелия.